Název Ferencvárosi TC odkazuje na:

 Ferencvárosi TC (basketbal) – maďarský basketbalový klub 
 Ferencvárosi TC (fotbal) – maďarský fotbalový klub 
 Ferencvárosi TC (lední hokej) – maďarský hokejový klub